Königsmühle ist der Ortsname von

 Königsmühle (Asbach-Bäumenheim), Ortsteil der Gemeinde Asbach-Bäumenheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Königsmühle (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Königsmühle (Erlangen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern
 Königsmühle (Hohenberg an der Eger), Ortsteil der Stadt Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Königsmühle (Langenburg), Wohnplatz in der zentralen Stadtteilgemarkung von Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Königsmühle (Gemeinde Kottes-Purk), Ortsteil von Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
Königsmühle (Solingen), Ortslage und Wassermühle in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Außerdem ist Königsmühle der Name
 eines Vierseithofs am Rande der Albrechtsbachaue, vermutlich Teil eines Königshofs bei Niederkaina, siehe Königsmühle (Niederkaina)
 einer Wüstung und eines ehemaligen Ortsteils von Stolzenhain in Westböhmen, heute Háj u Loučné (Tschechien)
 einer historischen Mühle in Bocholt, deren Überreste am Aasee zu besichtigen sind 
 eine Mühle in Neustadt an der Weinstraße, siehe Königsmühle (Neustadt)

Siehe auch:
 Dreikönigsmühle